Un juke-box est un appareil qui joue de la musique.

Littérature 

 Jukebox est le titre d'un roman d'Åke Edwardson paru en 2003 ;
 Juke box est le titre d'un ouvrage collectif paru en 2007 avec la participation de Marie Desplechin.

Musique

Chanson 

 Juke-box est le titre d'une chanson de Bernard Lavilliers ;
 Jukebox est le titre d'un des morceaux de la musique du film Brokeback Mountain interprété par Ken Strange, Randall Pugh et Ron Guffnett.

Album 

 Jukebox est le titre d'un album des Valentins paru en 2001 ;
 Jukebox est le titre d'un album de Tai-Luc paru en 2007 ;
 Jukebox est le titre d'un album de Cat Power paru en 2008.

Cinéma 

 Juke Box (Eskimo Limon), est un film israélien de Boaz Davidson en 1978 au cinéma ;
 Juke box, est un film italien en 1985 au cinéma.

Autres 

 Jukebox est un jeu vidéo ;
 Musicmatch Jukebox est un lecteur multimédia ;
 Jukebox magazine est le titre d'une revue pour collectionneur de disques ;
 Fnac Jukebox est un service de streaming musical français lancé en 2014.